Nikita Kurbanov – cestista russo
Ruslan Kurbanov – schermidore kazako
Ruslan Kurbanov – triplista uzbeko